John Dalrymple (1648–1707) –  szkocki arystokrata, 1. hrabia Stair
 John Dalrymple (1673-1747) –  szkocki arystokrata, żołnierz i dyplomata, 2. hrabia Stair
 John Dalrymple (1720–1789) – szkocki arystokrata, 5. hrabia Stair
 John Dalrymple (1749–1821) – szkocki arystokrata, 6. hrabia Stair
 John Dalrymple (1784–1840) – szkocki arystokrata, 7. hrabia Stair
 John Dalrymple (1771–1853) – szkocki arystokrata i polityk, 8. hrabia Stair
 John Dalrymple (1803-1852) – angielski okulista
 John Dalrymple (1819–1903) – szkocki arystokrata i polityk, 10. hrabia Stair
 John Dalrymple (1848–1914) – szkocki arystokrata, 11. hrabia Stair
 John Dalrymple (1879–1961) – szkocki arystokrata i wojskowy, 12. hrabia Stair
 John Dalrymple (1906–1996) – szkocki arystokrata, 13. hrabia Stair, bobsleista, uczestnik igrzysk olimpijskich w 1928 roku
 John Dalrymple (ur. 1961) – szkocki arystokrata, 14. hrabia Stair

Zobacz też